Kucklick ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kucklick (* 1963), deutscher Soziologe, Journalist und Sachbuchautor
 Wolfgang Kucklick (* 1934), deutscher Leichtathletikfunktionär und Sportveranstalter